El nombre Mindy ha sido usado por dos ciclones tropicales en el océano Atlántico, el nombre fue asignado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).
Tormenta tropical Mindy (2003)
Tormenta tropical Mindy (2021)